Марина Еракович і Олена Весніна були чинними чемпіонками але вирішила того разу не брати участі.
Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке виграли титул, у фіналі перемігши пару Юлія Гергес і Барбора Стрицова з рахунком 6–3, 6–4

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Generali Ladies Linz, парний розряд
2012